Открытый чемпионат Сен-Мало среди женщин — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся во французском городе Сен-Мало в начале осени.

Общая информация 
Турнир образован в 1996-м году как часть французской серии соревнований женского тура ITF. Постепенно уровень турнира преодолел все ступеньки местной классификации и поднялся в уровне призовых от 10-тысячника до 100-тысячника.

Первые 12 турниров прошли на кортах теннисного клуба города Динан, а в 2009-м году соревнование сменило прописку, переехав в другой бретонский город — в Сен-Мало.

В 2012 году из-за потери титульного спонсора призовой фонд турнира упал в четыре раза.

Финалы разных лет

См. также 
 Цикл женских турниров ITF

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив результатов в Динане на сайте ITF 
 Архив результатов в Сен-Мало на сайте ITF